LRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Longreach, Longreach (Queensland), Australia
 lre – codice ISO 639-3 della lingua laurenziana